Владимир Григорьевич Гнеушев (2 октября 1927, Кевсала, СССР — 28 июля 2011, Москва, Россия) — советский и русский прозаик, поэт, журналист. Автор повестей «Тайна Марухского ледника», «Дыхание лавин», «Партизанский заслон», «Полынная слава».

Член Союза журналистов СССР (с 1958 года), а позже — Союза журналистов России (с 1992 года).

Биография 
Родился 2 октября 1927 года в селе Кевсала, ныне Ипатовского района Ставропольского края. Рано остался сиротой, в детстве вёл беспризорный образ жизни. Завершил обучение в Минераловодском железнодорожном училище. Трудовую деятельность начал разнорабочим в городе Махачкале на консервном заводе, затем стал работать на Ставропольской городской электростанции.

В 1944 году был призван в ряды Красной Армии, службу проходил в Военно-Морском Флоте. Уволился со службы в запас в 1951 году. В соответствии с рекомендациями Ленинградского отделения Союза советских писателей был зачислен в Литературный институт имени Максима Горького, завершил обучение в нём в 1955 году. Вернулся в родные края, несколько лет проработал в редакции газеты «Молодой ленинец».

Первые авторские работы стали появляться в 1940-е годы XX века.

Первый небольшой сборник стихов «В дальних морях» был издан в 1954 году Ленинградским отделением Детгиза. В дальнейшем в Ставрополе, Черкесске, Москве вышло около двадцати поэтических сборников. С 1958 года Владимир Гнеушев является членом Союза писателей СССР.

Много написано им прозы. Сначала очерки, а затем стали выходить в свет книги о защитниках Кавказа. В 1963 году в соавторстве с журналистом А.Путько издана повесть «Тайна Марухского ледника». В 1969 году за эту повесть был удостоен премии имени Героя Советского Союза Александра Скокова.

Творческий союз с А. Попутько продолжился и читатель увидел ещё такие книги как «Дыхание лавин», «Партизанский заслон».

Многие его произведения переведены на языки народов СССР.

В последние годы Гнеушев проживал и работал в Москве. Продолжал интересоваться жизнью Ставрополья, его людей, встречался с близкими по мировосприятию ставропольскими литераторами. Много внимания уделял возрождению казачьего движения. Результатом такого интереса стала его книга — «Полынная слава», представляющая собой художественно-документальное повествование об истории и настоящем времени казачества Северного Кавказа.

Умер 31 июля 2011 года и похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 Владимир Гнеушев
 Мир светлый и поэтичный
Персоналии:Ставрополь
Русские писатели
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище